
Натали́ — многозначное слово:

Имя 
 Натали — форма женского имени Наталья.
 Натали — российская певица.

Фамилия 
 Натали, Винченцо (род. 1969) — канадский кинорежиссёр и сценарист.
 Натали, Владимир Франкович (1890—1965) — советский биолог и педагог.
 Натали, Джузеппе (1652—1722) — итальянский живописец.
 Натали, Лоренцо (1922—1989) — итальянский политик.
 Натали, Чезаре (род. 1979) — итальянский футболист, защитник.

В культуре 
 «Натали» — балет Филиппо Тальони (1832).
 «Натали» — рассказ Ивана Бунина (1941).
 «Натали» — роман Эммы Дарси.
 «Натали» — песня Жильбера Беко.
 «Натали» — песня из репертуара Григория Лепса.
 «Натали» — фильм-спектакль 1988 года по рассказу Ивана Бунина.
 «Натали» — франко-испанский фильм 2003 года.
 «Натали» (나탈리: Natalri) — южнокорейский фильм 2010 года.

Другое 
 «Натали Турс» — российская туристическая компания.

См. также 
 Наталий
 Наталин